Carson Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carson Peak (Colorado)	
 Carson Peak (Kalifornien)